Mercedes-Benz S 550 — седани, що почали вироблятися компанією Mercedes-Benz у 2006 році. Виготовляються також у кузові кабріолет. Існують такі покоління цієї моделі:

Mercedes-Benz S (W221) (2006-2009);

Mercedes-Benz S (W221) (2010-2013);

Mercedes-Benz S (W222) (2013-н.ч.).

Опис 
Mercedes-Benz має 4.7-літровий V8 бі-турбований двигун, потужність якого 449 к.с., працює в парі з 9-ступінчастою АКПП. Автомобіль розганяється за 4.8 секунд. Витрата пального у місті 13.7 л/100км та 9.05 л/100км за містом. Програма персоніфікації від ательє Renntech збільшить потужність двигуна до 530 к.с., за рахунок чого автомобіль розганяється до сотні вже за 4.6 с. Максимальна швидкість 250 км/год. На двигун встановлено електронний обмежувач Vmax.

Огляд моделі

Примітки 

Автомобілі Mercedes-Benz
Седани
Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х